Çiftçioğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Çiftçioğlu est un patronyme turc composé de , un nom de métier qui signifie « fermier » (celui qui possède une paire de bœufs de labour), composé de  qui signifie « double », « paire », et dans le cas présent « paire de bœufs qui labourent ensemble le sol », suivi du suffixe turc -çi qui est la marque d’un nom de métier (comme -eur, -ien, -ier, ou -iste en français), puis du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du mot turc oğul qui signifie « fils ». Çiftçi signifie donc « fils du fermier ».

Le patronyme Çiftçioğlu est construit, à l’image d’innombrables autres patronymes turcs, sur le même modèle avec suffixe -oğlu, dont l’article Oğlu donne une liste non exhaustive et étudie les différentes étymologies.

Toponyme 
 , village turc du district de Gümüşhacıköy dans la province de Amasya.

Patronyme 
  (1963-), exobiologiste turc.

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique figurant dans de très nombreux noms de famille turcs.

Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc